Палац образотворчих мистецтв (Мехіко)
 Палац витончених мистецтв (Лілль)

Див. також 
 Музей образотворчих мистецтв